Tripitaka steht für folgende buddhistische Textsammlungen:

 Pali-Kanon der Theravāda-Schule
 Dazangjing, die chinesische Tripitaka, siehe Buddhistischer Kanon #Chinesischer Kanon
 Taishō Shinshū Daizōkyō, die japanische Tripitaka
 Tripitaka Koreana, die koreanische Tripitaka

Tripitaka ist der Name von:
 einer Romanfigur im klassischen chinesischen Roman Die Reise nach Westen als Beiname